Daniel Hervouët, ancien militaire, écrivain de thriller, professeur associé à l'université Paris Panthéon-Assas
Hyacinthe Hervouët de La Robrie (1771-1832), militaire français
Loïc Hervouët, journaliste, enseignant d'éthique du journalisme à l'ESJ Lille, ancien médiateur de RFI
François Prudent Hervouët de La Robrie (1773-1795), militaire français
Véronique Hervouët, psychanalyste et militante politique
Vincent Hervouët, journaliste